Соревнования в беге на 400 метров у женщин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине проходили c 16 по 19 августа на Пекинском национальном стадионе.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (51,55 с) в квалификационный период с 1 января 2007 года по 23 июля 2008 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (52,35 с) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

По итогам соревнований оба рекорда остались прежними.

Соревнования

Первый раунд 
Первые три спортсменки из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в полуфинал соревнований. Также в полуфинал попадают ещё три участницы, показавшие лучшее время среди всех остальных спортсменок.

Время результатов указано в секундах. Также использованы следующие сокращения:

Полуфинал 

Первые две спортсменки из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в финал соревнований. Также в финал попадают ещё две участницы, показавшие лучшее время среди всех остальных спортсменок.

Финал

Примечания 

Ж